Го́рьковское — топоним:

Казахстан 
 Горьковское — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Горьковское — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Горьковское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Горьковское — рабочий посёлок, административный центр Горьковского района Омской области.
 Горьковское — село в Новоорском районе Оренбургской области.

 Горьковское — пассажирская платформа на линии Санкт-Петербург — Выборг Октябрьской железной дороги.
Горьковское — с 1948 по 1968 г. название села Геройское в Сакском районе Крыма.

См. также 
 Горьковское водохранилище
 Горьковское городское поселение
 Горьковское сельское поселение
 Горьковский
 Горьковская